Негли - фамилия:

 Негли, Генри (1815—1886) — американский генерал Гражданской войны в США.
 Негли, Джеймс Скотт (1826—1901) — американский генерал Гражданской войны в США.

См. также 
 Негла
 Неглинная